

Cinema 
 Against All Odds – film di Edmund Mortimer (1924)
 Due vite in gioco (Against All Odds) – film del 1984 diretto da Taylor Hackford

Musica 
 Against All Odds – album dei Quartz del 1983
 Against All Odds – album del 1984, colonna sonora del film Due vite in gioco
 Against All Odds (Take a Look at Me Now) – singolo di Phil Collins del 1984, dalla colonna sonora di Due vite in gioco
 Against All Odds – album dei Conflict del 1989
 Against All Odds – singolo di Mariah Carey con i Westlife, cover del brano di Phil Collins del 2000
 Against All Odds – album di Tragedy Khadafi del 2001
 Against All Odds – canzone dei The Postal Service del 2004
 Against All Odds – album degli N-Dubz del 2009

Altro 
 Against All Odds – evento pay per view della Total Nonstop Action, una federazione di wrestling
 Against All Odds – edizione del 2005 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2006 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2007 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2008 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2009 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2010 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2011 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2012 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Against All Odds – edizione del 2016 del pay-per-view prodotto dalla Total Nonstop Action Wrestling